Васи́лий Матве́ев:
 Матвеев, Василий Андрианович (1907—1982) — советский технолог, учёный, менеджер; начальник Главгаза.
 Матвеев, Василий Васильевич (1911—1997) — советский партийный и государственный деятель, начальник Главлеса, Главросчермета, председатель Совета Министров Марийской АССР.
 Матвеев, Василий Михайлович (род. 1962) — советский легкоатлет, специалист по бегу на средние дистанции.